Lienert ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Lienert-Brown (* 1995), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Elisabeth Lienert (* 1957), deutsche Altgermanistin und Hochschullehrerin
 Frank Lienert-Mondanelli (* 1955), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Gustav A. Lienert (1920–2001), deutscher Psychologe und Hochschullehrer
 Leo Lienert (1921–2007), Schweizer Förster und Autor
 Lina Schips-Lienert (1892–1944), Schweizer Schriftstellerin
 Max Lienert  (1903–1964), Schweizer Komponist und Musikpädagoge
 Meinrad Lienert (1865–1933), Schweizer Mundart- und Heimatdichter
 Otto Hellmut Lienert (1897–1965), Schweizer Schriftsteller
 Ralf Lienert (* 1963), deutscher Fotograf und Journalist
 Silas Lienert (* 1992), Schweizer Unihockeyspieler